Kintarō Okamura (1867–1935), botaniste et pédagogue japonais ;
 Yasuji Okamura (1884–1966), militaire japonais ;
 Fumiko Okamura (1898–1976), actrice japonaise ;
 Takashi Okamura (1927–2014), photographe japonais ;
 Akihiko Okamura (1929–1985), photographe japonais ;
 Gerald Okamura (1940-), acteur américain spécialisé dans les films d'action ;
 Yoshiyuki Okamura (1947–), alias Buronson, scénariste japonais de manga ;
 Hiroshi Okamura (1948-), mathématicien japonais ;
 Tensai Okamura (1961-), ou Yutaka Okamura, animateur et réalisateur japonais de séries et films d'animation ;
 Takako Okamura (1962-), chanteuse japonaise ;
 Noriaki Okamura (1966-), concepteur japonais de jeu vidéo ;
 Akemi Okamura (1969–), seiyū japonaise ;
 Tomio Okamura (1972-), homme politique tchéque ;
 Sōta Okamura (1977-), sauteur à ski japonais ;
 Takashi Okamura (1984-), acteur et humoriste japonais ;
 Homare Okamura (2005-), chanteuse et mannequin japonaise.

Astronomie 
 (4505) Okamura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes